Coin (warenhuis), een Italiaanse warenhuisketen
 Coin (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Coín, een gemeente in de Spaanse provincie Málaga
 Coin (band), Amerikaanse indiepop band